Hotspot kan syfta på:

 Hotspot (arbetsmarknadsdag) – en arbetsmarknadsdag i Karlstad
 Hotspot (biologi) – ett område som utmärks av och är viktigt för biologisk mångfald
 Hotspot (geologi) – ställen i kontinentalplattorna där magma strömmar upp mot jordskorpan
 Hotspot (kriminologi) – ett specifikt brottsdrabbat område
 Hotspot (musikalbum) – ett musikalbum från 2020 av Pet Shop Boys
 Hotspot (nätverk) – en plats med publik WLAN-täckning